Het ATP-toernooi van Londen 2004 (met de officiële naam Stella Artois Championships 2004) werd gespeeld van 7 tot 13 juni 2004 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen